Goldie Colwell (1889 - 1982), une actrice américaine ;
 Guy Colwell (né en 1945), auteur de comics underground et peintre ;
 Keith Colwell (né en 1947, homme politique canadien ;
 Rita Colwell (née en 1934), une scientifique américaine.

Colwell peut également faire référence à :
 Colwell, une ville du comté de Fayette, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme